Фёдор Андре́евич Ка́рпов:
 Карпов, Фёдор Андреевич (начало XVI века) — посол Василия III в Казани.
 Карпов, Фёдор Андреевич (середина XVI века) — воевода.